Tsuen Wan est le nom d'un quartier de Hong Kong, il a donné son nom au district dans lequel il se trouve. Vous pouvez consulter les articles : 
 Tsuen Wan (quartier)
 Tsuen Wan (district)